Холодов Андрій Іванович — український бізнесмен, заступник директора ТОВ «Текам Плюс», благодійник. Народний депутат України 9-го скликання.
 Холодов Андрій МИхайлович — український радянський вчений у галузі будівельного і дорожнього машинобудування.
 Холодов Василь Єгорович — повний кавалер ордена Слави.
 Холодов Володимир Петрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Холодов Дмитро Юрійович — російський журналіст, відомий своїми репортажами про корупцію в російській армії.
 Холодов Іван Михайлович — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Холодов Іван Сидорович — Герой Радянського Союзу.
 Холодов Павло Самойлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Холодов Юрій Борисович — український радянський альтист.